

История 
Первым дореволюционным печатным изданием принято считать брошюру «О столетии Ижевского завода», она была выпущена тиражом в 9 тысяч экземпляров и распространялась бесплатно среди заводчан. В 1904 году вышла первая газета — «Ижевские телеграммы», на телеграфе работали коллекторы, которые собирали и обрабатывали информацию (длинные односторонние полосы в виде листовки, содержали в себе телеграммы с русско-японской войны, местная информация). Газету наклеивали на заборы, стены зданий. В 1914 г. стала издаваться ещё одна газета, уже другого уровня «Объявления Ижевска», она содержала в себе всю информацию о магазинах, гостиницах и парикмахерских. Газета выпускалась на качественной белой бумаге, тексты большого формата, была оформлена вензелями, в текстах использовались красивые шрифты, издателем выступал первый фотограф города Дмитрий Наймушин. После февраля 1917 г. в Ижевске издавалось не менее 10 печатных изданий. Их издавали партии, гимназисты, кадеты; царила полная свобода слова, несмотря на то что в то время профессиональных журналистов не было, статью мог написать кто угодно от учите-ля до рабочего завода и только после 1920 г. стали готовить рабкоров (рабочий корреспондент) — должность считалась очень престижной.

Телевидение 
Телевизионное вещание в городе началось в 1956 году и 4 ноября в эфир вышла первая передача, этот день считается днём рождения ижевского телевидения.

В Ижевске работают следующие телеканалы.

Первый мультиплекс — 36 частотный канал (594 МГц).

Второй мультиплекс — 57 частотный канал (762 МГц).

Печатные издания

Газеты 
В Ижевске работают около 20 информационных газет — местные проекты и региональные издания общероссийских СМИ.
 Газета «Успех каждому»
 Центр
 Удмуртская правда
 Удмурт дунне
 Известия Удмуртской Республики
 День
 Янарыш
 Комсомольская правда в Ижевске
 Лидер Почта
 Православные Вести. Ижица
 Московский комсомолец
 Ваши 7 вечеров

Журналы 
 Деловой квадрат
 Литературный журнал «Луч»
 Инвожо
 Деловая репутация
 Сильные кадры
 Лучший Выбор
 Венэфика
 Молодёжный арт-журнал Нестандарт
 Выбирай
 Gorod
 Интернет-журнал о культурной жизни города «Izhevsk.City»

Новостные сайты 
В Ижевске работает порядка 10 информационных сайтов. Как самостоятельных ижевских, так и представительств федеральных агентств. Среди них есть информационно-развлекательные порталы, новостные ресурсы, информеры и т. д. Посещаемость этих сайтов колеблется в зависимости от их раскрученности и наполнения.

 Газета «Реклама +» | Новости Ува | Новости Удмуртии сегодня | (http://рекламаплюс.рф/ 
 журнал Деловой квадрат / Новости Удмуртской Республики (Удмуртии), Ижевска, России, зарубежья (http://d-kvadrat.ru)
 ИжевскИнфо — Новости Ижевска и Удмуртии
 Я Люблю Ижевск: новости Ижевска, Удмуртии, страны и мира (ранее — www.iloveizhevsk.ru)
 Сусанин / Новости Удмуртской Республики (Удмуртии), Ижевска и Приволжья
 KP.RU:Новости Ижевска и Удмуртии в стране и мире
 ИА «День». Вся правда об Удмуртии
 Республиканское информационное агентство «Udm-Info»: Ижевск и Удмуртия в новостях
 Uzhevsk.ru: Блог умного города: Альтернативный взгляд на Ижевск и Удмуртию
 Ижайти: Все об информационных технологиях в Ижевске и Удмуртии
 [pro-izhevsk.ru «Про Ижевск» Новости Ижевска]
 Интернет-газета «Стриж» Новости Ижевска, Удмуртии и России
 Интернет-газета «ДЕНЬ.org» https://day.org.ru/

Радио 
 (ПЛАН) Радио Искатель — 87,5 FM
 (ПЛАН) Like FM — 88,0 FM
 Детское радио — 91,4 FM
 Радио МИР — 92,0 FM
 (Молчит) Радио Книга — 92,8 FM
 Радио MAXIMUM — 93,5 FM
 Радио Ваня — 93,9 FM
 Радио Маяк — 94,4 FM
 Калина красная — 95,4 FM
 Comedy Radio — 95,8 FM
 Радио ENERGY — 96,2 FM
 Радио России / ГТРК Удмуртия — 96,6 FM
 Радио Вера — 97,0 FM
 Радио Jazz — 97,4 FM
 Love Radio — 97,8 FM
 Радио Звезда — 98,5 FM
 Моя Удмуртия — 100,1 FM
 Русское радио — 100,5 FM
 Новое радио — 100,9 FM
 Юмор FM — 101,3 FM
 Ретро FM — 101,8 FM
 Радио Дача — 102,4 FM
 Европа Плюс — 103,0 FM
 Наше радио — 103,8 FM
 Радио Адам — 104,5 FM
 Вести FM — 104,9 FM
 Дорожное радио — 105,3 FM
 Радио Шансон — 105,7 FM
 Авторадио — 106,1 FM
 DFM — 107,0 FM
 Радио Комсомольская правда — 107,6 FM

Видео холдинги 
Видео Холдинг "Нео Телеком" 

Рекламный видео холдинг "Нео Телеком" на сегодняшний день, сеть объединяющая более 150 видео экранов в самых посещаемых местах города Ижевска

Примечания